Суперкубок Вірменії з футболу 2017 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2017 року між чемпіоном Вірменії  Алашкертом і володарем кубка Вірменії Шираком.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2017
Вірменія
2017 у Вірменії
Вересень 2017